Дамбу има више значења:

 Дамбу (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Дамбу (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији